Regret:

 Regret — третий студийный альбом немецкой группы EverEve.
 Regret — песня британской группы New Order.